Schliersee kan henvise til
 Schliersee (sø) – en tysk sø
 Schliersee (kommune) – en tysk kommune ved søen. Hovedbyen Schliersee er også beskrevet i denne artikel